Tenisový turnaj ATP Kremlin Cup 2009 se konal ve dnech 19. - 25. října v Moskvě v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 080 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Kremlin Cup
 Kremlin Cup 2009 - ženy

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Kremlin Cup